Дмитревський Володимир Іванович (1908—1978) — російський письменник, критик, дослідник фантастики.
 Дмитревський Георгій Олександрович (1900—1953) — диригент.